Escalante (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chubut
 Escalante (eiland), een Ecuadoraans eiland in de Golf van Guayaquil
 Escalante (Negros Occidental), een stad in de Filipijnse provincie Negros Occidental
 Escalante (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Cantabrië
 Escalante (Utah), een plaats in Garfield County
 Joe Escalante, een Amerikaanse muzikant